Do 10 steht für:
 Dornier Do 10, ein deutsches Jagdflugzeug

DO-10 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO10